Первый этап Кубка мира по биатлону 2018/2019 прошёл в словенском городе Поклюка (2 декабря — 9 декабря 2018 года).

Таблица призовых мест

Расписание соревнований

Результаты

Одиночная смешанная эстафета

Смешанная эстафета

Мужская индивидуальная гонка

Женская индивидуальная гонка

Мужская спринтерская гонка

Женская спринтерская гонка

Мужская гонка преследования

Женская гонка преследования

Лидеры в зачёте Кубка Мира после этапа 

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 на сайте Международного Союза Биатлонистов
 на сайте Olympteka.ru
 на сайте Союза Биатлонистов России

1-й этап
Международные соревнования по биатлону в Словении